Cortes de Arenoso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cortes de Arenoso (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Cortes de Arenoso (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar